Jales kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jales (ort), São Paulo, 
 Jales (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar